Тыайа — село в Кобяйском улусе Республики Саха. Образует муниципальное образование «Тыайинский наслег».

География 
Расположен на берегу оз. Одунда, в 155 км к юго-западу от улусного центра п. Сангар и в 360 км к северо-западу от г. Якутска.

История 
Основано в 1933 году.

В 1978 году на территории Тыайинского наслега Кобяйского улуса в местности «Бадарааннаах», в 27 километрах от села Тыайа, на глубине 567 метров был произведен подземный мирный термоядерный взрыв «Кратон-4» мощностью 22 кт. Целью эксперимента являлось глубинное сейсмозондирование.

1981 г. — начато строительство нового здания школы.

1999 г. — было введено в эксплуатацию новое здание спортзала, где открылся филиал Сангарской ДЮСШ.

2003 г. — построено и введено в эксплуатацию здание «Олонхо дьиэтэ».

2006 г. — построено и введено здание «Арчы дьиэтэ».

2019 г. —  был введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт.

2021г.  — был частично проведен высокоскоростной интернет.

Почетные граждане улуса(села) 
Полятинский Егор Степанович – заслуженный работник сельского хозяйства РС (Я), чемпион-рыболов, ветеран войны.

Аргунова Раиса Алексеевна – чемпионка по ухаживанию за телятами в районе, организатор крестьянского хозяйства.

Аргунова Мария Степановна – Отличник Здравоохранения СССР

Дьяконов Сидор Константинович – долгое время работал председателем сельсовета, управляющим, бригадиром

Попов Петр Иннокентьевич – заслуженный работник сельского хозяйства, глава наслега.

Аргунова Аграфена Ивановна – Мать-Героиня, ветеран тыла и труда.

Аргунов Николай Николаевич – ветеран войны и труда. Долгое время проработал секретарем сельсовета.

Аргунов Семен Иосифович – учитель, 17 лет проработал председателем совета наслега, затем землеустроителем.

Дьяконова Акулина Ильинична – заслуженный учитель РС (Я), ветеран труда.

Население

Культура, наука, образование, спорт 
 МБОУ «Тыайинская СОШ им. Н. Х. Дьяконова»
 Детский сад комбинированного вида № 21 "Кэнчээри"
МБУ ЦКР «Тумсуу»
Сельская библиотека

Экономика 
Экономика развито слабо, отделённость от районного центра и дорог существующих только на "бумаге" создает трудности для населения, в период весеннего половодья и осенней  распутицы село становится отрезанным от остальной части района, постройка моста через речку Лунгха частично решил бы вопрос транспортным сообщением,  распад Советского союза сильно ударила по экономике села, в 1997 был распущен совхоз. Как и в остальных селах  Якутии население села занимается разведением крупного рогатого скота и коневодством, но в последнее время с каждом годом уменьшается поголовье крупного рогатого скота, так как в основном занимались этим население рожденные до 70-х годов, а молодёжь не очень стремиться развивать экономику в этом направлении.

Энергетика 
 АО "Сахатранснефтегаз" УГРС "Ленагазсервис" "ГРП" 
 Филиал ГУП ЖКХ «Заречный»
Кобяйский эксплуатационный газовый участок УГРС АО "Сахатранснефтегаз"
ГМТЭС «Сахаэнерго»

Торговля 
 Магазин ПО «Кэскил»
ИП Лугинова Н.А.
ИП Кушнарев П.А.
ИП Полятинский И.К.
ЖСПК «Кундээдэ»

Прочие организации 

 УФПС РС(Я) ФГУП Почта России
 ПАО Ростелеком
 ПАО Вымпел-Коммуникации

Транспортная инфраструктура 
 Дорога республиканского значения «Кобяй», которая связывает с. Тыайа с населенными пунктами Горного улуса и г. Якутск.
 Автозимники муниципального (районного) значения «Люччегинская» (Кобяй — Тыайа — Арыктах — Мастах — Сайылык — Чай)
 Транспортное сообщение с центром улуса п. Сангар поддерживается по сезонной схеме. Зимой сообщение поддерживается автомобилем, летом (в период с июня по октябрь) авиатранспортом с периодичностью 1 раз в неделю.

Улицы 
Уличная сеть села состоит 8 улиц

 Советская
 им. П.С. Софронеева
 Октябрьская
 им. Н.Н. Аргунова
 им. И.Г. Лугинова
ул. Е.Т. Дьяконовой
 Таежная
пер. Озерный
 Кобяйская
 Новая

Связь 
Сотовые операторы
 Билайн.

Услуги Интернета —  на данный момент  Интернет предоставляется через спутниковую связь, скорость которой очень низкая, а его стоимость очень дорогая. Осенью 2021 года    село подключена к оптоволоконной линии "Кобяйский экспресс" , совместный проект ПАО "«МТС»" и ГУП "ТЦТР" Республики Саха( Якутия), на данный момент высокоскоростному интернету подключены только здание Администрации села и Школы, вопрос подключения населения к высокоскоростному интернету остается открытым .

Средства массовой информации

Телевидение цифровое 
Все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает:

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 30, частота 546 МГц), включает: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ.
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 32, частота 562 МГц), включает: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Кобяйского улуса